Печ може бити:

 Печуј, град у жупанији Барања, Мађарска
 Печ (Гросупље), насеље у општини Гросупље, Словенија
 Печ (Јиндрихув Храдец), насеље у округу Јиндрихув Храдец, Чешка
 Печ (рачунарство)